

Geografia 
 Gorga – comune italiano della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio
 Gorga – comune spagnolo della provincia di Alicante, nella Comunità Valenciana
 Gorga Cilento (o Gorga) – l'unica frazione di Stio in provincia di Salerno

Mitologia greca
 Gorga (o Gorge) – figlia di Oineo e di Altea e sposa di Andremone
 Gorga – figlia di Megareo e moglie di Corinto, fondatore dell'omonima città
 Gorga – una delle Danaidi. Sposò ed uccise Ippote figlio di Egitto
 Gorga – una Menade al seguito di Dioniso nella sua campagna indiana
 Gorga – una donna di Lemno che uccise il marito nella notte nella quale tutte le donne di Lemno uccisero i loro uomini

Persone 
 Basilio Gorga – religioso italiano
 Evan Gorga – tenore lirico italiano
 Maria Letizia Gorga – attrice italiana 
 Vincenzo Gorga – presbitero e missionario italiano

Altro 
 Gorga the Hutt – personaggio immaginario dell'Universo espanso di Guerre stellari

Note

Pagine correlate 
Gorgas
Gorgo